Plazma (fizika)
 Krvna plazma
 Plazma kugla
 Plazmena antena
 Plazma TV
 Zavarivanje plazmom
 Rezanje plazmom